Дэйл Килинг (; 23 октября 1996, Гибралтар) — гибралтарский футболист, вратарь клуба «Европа» и сборной Гибралтара.

Биография

Клубная карьера 
Родился в 1996 году в Гибралтаре. Воспитанник клуба «Манчестер 62». Сезон 2014/15 провёл в составе «Линкольн Ред Импс», но позже вернулся в «Манчестер 62». В 2015 году Килинг переехал в Англию, где выступал за студенческую команду , а так же за любительские команды «Тэкли» и «Ливерседж» из девятого дивизиона Англии.

Летом 2017 года он вернулся в чемпионат Гибралтара, где стал игроком клуба «Гибралтар Феникс». В 2018 году подписал контракт с клубом «Европа».

Карьера в сборной 
Впервые был вызван в сборную Гибралтара ещё в октябре 2014 года на отборочные матчи чемпионата Европы 2016, однако на поле тогда не вышел. Регулярно приглашаться в сборную стал с 2018 года. Дебютировал за национальную команду 5 сентября 2019 года, отыграв весь матч против сборной Дании (0:6) в рамках квалификации чемпионата Европы 2020.

Достижения 
 «Европа»
 Обладатель Кубка Гибралтара: 2019
 Обладатель Суперкубка Гибралтара: 2018, 2019

Ссылки 
 
 

Футболисты Гибралтара
Игроки сборной Гибралтара по футболу
Игроки ФК «Европа» Гибралтар